Didodote est un nom théophore notamment porté par :
 Diodote est un orateur athénien du , adversaire de Cléon.
 Diodote d'Érythrées est un historien grec du , rédacteur d'un journal des événements d'Alexandre le Grand.
 Diodote  est un roi grec de Bactriane du 
 Diodote Tryphon est un général du roi fantoche Antiochos VI qui se fit proclamer roi sous le nom de Tryphon en 
 Diodote est un philosophe stoïcien, du 
 Diodote est un physicien du .

Nom théophore